Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Robert Lutz che hanno battuto in finale Tim Gullikson e Tom Gullikson 4–6, 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Robert Lutz (campioni)
 Anand Amritraj /  Ilie Năstase (semifinali)

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (finale)
 Colin Dibley /  Chris Kachel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Columbus Open 1979